Komunistyczna Partia Polski – polska partia polityczna okresu II RP
 Komunistyczna Partia Polski – polska partia polityczna okresu PRL
 Komunistyczna Partia Polski – polska partia polityczna okresu III RP
 Karta praw podstawowych – zbiór praw człowieka uchwalony przez państwa Unii Europejskiej w 2001
 Kwalifikowana pierwsza pomoc – zbiór czynności ratunkowych udzielanych przez ratownika
 Kwartalnik Prawa Prywatnego
 Kwartalnik Prawa Publicznego
 Kwartalnik Prawa Podatkowego
 Kyary Pamyu Pamyu – japońska modelka, wokalistka, blogerka i przedsiębiorczyni